Flåtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Flåtjärnen (Långseruds socken, Värmland), sjö i Säffle kommun,  (0,4 ha)
Flåtjärnen, Värmland, sjö i Arvika kommun, 
Flåtjärnen (Floda socken, Dalarna), sjö i Gagnefs kommun,  (16,8 ha)
Flåtjärnen (Transtrands socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Norra Flåtjärnen, sjö i Malung-Sälens kommun, 
Flåtjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (19,9 ha)
Flåtjärnen (Brunflo socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun,  (7,62 ha)
Flåtjärnen (Hackås socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun,  (5,6 ha)
Flåtjärnen (Kalls socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (4,47 ha)
Flåtjärnen (Lockne socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun, 
Flåtjärnen (Lockne socken, Jämtland, vid Norrböle), sjö i Bräcke och Östersunds kommuner,  (13,3 ha)
Flåtjärnen (Ovikens socken, Jämtland, 698608-141584), sjö i Bergs kommun, 
Flåtjärnen (Ovikens socken, Jämtland, 699494-138008), sjö i Bergs kommun,  (31,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn